Ekaterine Gorgodze (gru. ეკატერინე გორგოძე; ur. 3 grudnia 1991) – gruzińska tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Kariera tenisowa 
W grze podwójnej Gorgodze zwyciężyła w dwóch turniejach z cyklu WTA Tour i w czterech turniejach z cyklu WTA 125. Ponadto była finalistką dwóch turniejów (po jednym z cyklu WTA Tour i WTA 125). W ciągu swojej kariery wygrała siedemnaście singlowych oraz trzydzieści deblowych turnieje rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 108. miejscu w singlu (23 maja 2022) oraz na 43. miejscu w deblu (15 sierpnia 2022).

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 3 (2–1)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 5 (4–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Gruzińskie tenisistki
Urodzeni w 1991